Юхан Ларссон (; род. 5 мая 1990, Кинна, Швеция) — шведский футболист, защитник, клуба «Генгам» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Ларссон — воспитанник клуба «Эльфсборг». 15 марта 2010 года в матче против «Ефле» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 22 марта в поединке против «Хальмстада» Юхан сделал «дубль», забив свои первые голы за команду. В 2012 году он стал чемпионом страны, а спустя два года помог «Эльфсборгу» выиграть Кубок Швеции. В 2014 году Юхан был признан лучшим защитником Суперлиги.

В начале 2015 года Ларссон перешёл в датский «Брондбю». 22 февраля в матче против «Ольборга» он дебютировал в датской Суперлиге. 15 марта в поединке против «Оденсе» Юхан забил свой первый гол за «Брондбю».

Международная карьера 
17 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Молдовы Ларссон дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 
Командные
 «Эльфсборг»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2012
 Обладатель Кубка Швеции — 2013/14
 «Брондбю»
 Обладатель Кубка Дании — 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Брондбю»